Горяиново — топоним:

Россия 
 Горяиново — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Горяиново — село в Касторенском районе Курской области.
 Горяиново — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Горяиново — исчезнувшая деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Горяи́ново — железнодорожная платформа Приднепровской железной дороги в Днепре, расположенная на линии Верховцево — Днепропетровск-Главный.

См. также 
 Горяйново